Джумада:

 Джумада аль-уля — пятый месяц мусульманского календаря.
 Джумада ас-сани — шестой месяц мусульманского календаря.